Il singolare  del Family Circle Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Serena Williams era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato a causa di un infortunio.

Sabine Lisicki ha vinto in finale 6–2, 6–4 contro Caroline Wozniacki.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Elena Dement'eva (semifinali)
 Venus Williams (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (terzo turno, ritirata)
 Nadia Petrova (terzo turno)
 Caroline Wozniacki (finali)
 Marion Bartoli (semifinali)
 Dominika Cibulková (quarti, ritirata)
 Patty Schnyder (secondo turno)

 Aleksandra Wozniak (secondo turno)
 Peng Shuai (terzo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)
 Virginie Razzano (quarti)
 Ol'ga Govorcova (primo turno)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
 Sabine Lisicki (campione)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Family Circle Cup 2009